Die DDR-Oberliga 1983/84 war die 35. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 13. August 1983 und endete am 19. Mai 1984. Der Berliner FC Dynamo setzte sich wiederum gegenüber der Konkurrenz durch und feierte seine sechste Meisterschaft in Folge.

Saisonverlauf 
Titelverteidiger Berliner FC Dynamo hatte in dieser Spielzeit mit mehr Gegenwehr zu kämpfen. Bis zum 9. Spieltag gab es fünf verschiedene Tabellenführer. Am zehnten Spieltag übernahm der BFC zum zweiten Mal den ersten Platz. Die Verfolger Dynamo Dresden und Lokomotive Leipzig waren aber stets in Reichweite. Zur Winterpause führte der BFC (19 Pkt.), vor Dynamo Dresden (18 Pkt.) und Lok Leipzig (17 Pkt.).

Genauso spannend verlief die Rückrunde: Dynamo Dresden übernahm am 19. Spieltag nach dem 5:1 über Rot-Weiß Erfurt aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung, musste diese jedoch eine Woche später nach dem torlosen 0:0 beim abstiegsbedrohten Hallescher FC Chemie an dem BFC abgeben. Drei Spieltage vor Saisonende kam es zum Gipfel Erster gegen Zweiter. Der BFC konnte sich gegen Dynamo Dresden mit 4:2 durchsetzen und so für eine Vorentscheidung sorgen. Am vorletzten Spieltag hatten die Berliner drei Punkte Vorsprung und konnten sich am letzten Spieltag eine 0:2-Heimniederlage leisten. Mit dem sechsten Meistertitel zog der BFC mit Dynamo Dresden und FC Vorwärts Berlin als Rekordmeister gleich.

Am Tabellenende war es nicht minder spannend. Der Hallescher FC Chemie musste sich erst am vorletzten Spieltag geschlagen geben. Der zweite Absteiger wurde zwischen den punkt- und torgleichen 1. FC Union Berlin und BSG Chemie Leipzig in zwei Entscheidungsspielen entschieden.

Abschlusstabelle

Entscheidungsspiele zum Oberligaverbleib 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
604 Tore ( 3,28 pro Spiel) wurden in den 184 Spielen erzielt, wobei sich 164 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.  64 Strafstöße wurden verhängt, wovon 50 verwandelt wurden. Reinhard Häfner aus Dresden, Wolfgang Steinbach aus Magdeburg, Andreas Winter aus Erfurt und Frank Pastor vom BFC trafen viermal ins Schwarze.  zehnmal trafen die Spieler ins eigene Netz.  Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel: Körner (Aue) gegen Jena (6. Sp.), Streich (1. FCM) gegen den BFC (9. Sp.), Schnuphase (Jena) gegen Union (15. Sp.), Kühn (Lok) gegen Jena (18. Sp.) sowie Schulz (BFC) gegen Union (23. Sp.)

Zuschauer 
 In 184 Spielen kamen 2 221 100 Zuschauer ( 12 071 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse: 38 000  SG Dynamo Dresden – BFC Dynamo (11. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse: 3 000 FC Vorwärts Frankfurt /O. – BSG Chemie Leipzig (8. Sp.)

* Bei Chemie Leipzig und Union Berlin sind die Entscheidungsspiele mit eingerechnet (pro Spiel 22 000 Zuschauer)

Verschiedenes 
 306 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 33 in allen Punktspielen dabei.
 Es gab 95 Heimsiege, 51 Unentschieden und 38 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: SG Dynamo Dresden – BSG Wismut Aue 6:0 (9. Sp.), 1. FC Magdeburg – BSG Stahl Riesa 6:0 (23. Sp.)Torreichstes Spiel: FC Carl Zeiss Jena – BSG Stahl Riesa 4:6 (9. Sp.)
 9 Feldverweise und 439 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 72 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1983/84

Siehe auch 
 FDGB-Pokal 1983/84
 DDR-Fußball-Liga 1983/84

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 1983/84 auf rsssf.com

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1983–1984, Sportverlag Berlin, 

1983/84
Fußballsaison 1983/84